Río San Francisco puede referirse a:

Hidrografía 
 Río San Francisco (Bogotá), río de Colombia.
 Río San Francisco (Mapocho), río de la Región Metropolitana, Chile.
 Río San Francisco (Angostura), río de la Región Libertador Bernardo Ohiggins, Chile.
 Río San Francisco (Aconcagua), río de la Región de Valparaíso, Chile.
 Río San Francisco (Córdoba), río de Córdoba, Argentina.
 Río San Francisco (Jujuy), río de Jujuy y Salta, Argentina.
 Río San Francisco (San Luis), río de San Luis, Argentina.
 Río São Francisco (Brasil), río de Brasil.
 Río São Francisco (Paraná), río de Paraná, Brasil.
 Río San Francisco (Arizona), río de Arizona, Estados Unidos.
Río San Francisco (Azuay), río de Azuay, Ecuador
Río São Francisco Falso 
 Río São Francisco Falso (Norte), río (Brazo Norte), Paraná, Brasil.
 Río São Francisco Falso (Sur), río (Brazo Sur), Paraná, Brasil.